Heinrich der Ältere bezeichnet folgende Personen:

 Heinrich der Ältere (Mödling) (1158–1223), Babenberger, Herzog von Mödling
 Heinrich (V.) der Ältere von Braunschweig (1173/1174–1227), Welfe, rheinischer Pfalzgraf
 Heinrich der Ältere von Plauen (1370–1429), 27. Hochmeisters des Deutschen Ordens
 Heinrich I. (Münsterberg-Oels) (1448–1498), Reichsgraf und Graf von Glatz
 Heinrich I. (Braunschweig-Wolfenbüttel) (1463–1514), Herzog zu Braunschweig und Lüneburg und Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel